Halász Tamás (1957)  sakkozó, edző, sportvezető, nemzetközi mester, matematikatanár
 Halász Tamás (1972) kritikus, tánctörténész
 Halász Tamás (1992) kosárlabdázó (SMAFC)
 Halász Tamás fotográfus